Ramiro (ridder), een stripfiguur uit een stripreeks van William Vance
 Ramiro (Valladolid), een Spaanse gemeente
 Ramiro I van Asturië, koning van Asturië (842-850)
 Ramiro II van León, koning van León-Asturië en Galicië (931-951)
 Ramiro III van León, koning van León-Asturië en Galicië (966-984)
 Ramiro I van Aragón, koning van Aragón (1035-1063)
 Ramiro II van Aragón, koning van Aragón (1134-1137)
 Ramiro (paprika), een zoete paprikasoort